Звірозомб-Зубовський Євген Васильович (19 лютого (3 березня) 1890(18900303), Київ — 21 квітня 1967, Київ) — український радянський ентомолог.
 Зубовська сільська рада — (біл. Зубаўскі сельсавет), адміністративно-територіальна одиниця в складі Оршанського району розташована в Вітебської області.
 Зубовський Олег Валерійович — полковник Збройних сил України.
Прізвища